Перша сіяна Кріс Еверт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Мартіна Навратілова. Ця поразка перервала серію Еверт з шести підряд потраплянь у фінали Відкритого чемпіонату США.

Третя сіяна Трейсі Остін виграла титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову з рахунком 1–6, 7–6(7–4), 7–6(7–1).

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Трейсі Остін — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Кріс Еверт (півфіналістка)
  Андреа Джегер (2 коло)
  Трейсі Остін (Чемпіонка)
  Мартіна Навратілова (фіналістка)
  Гана Мандлікова (чвертьфіналістка)
  Сільвія Ганіка (чвертьфіналістка)
  Венді Тернбулл (3 коло)
  Пем Шрайвер (4 коло)
  Вірджинія Рузічі (3 коло)
  Міма Яушовець (2 коло)
  Барбара Поттер (півфіналістка)
  Беттіна Бюнге (4 коло)
  Регіна Маршикова (1 коло)
  Кеті Джордан (4 коло)
  Сью Баркер (2 коло)
  Діанне Фромгольтц (1 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна вісімка

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Див. також 
 Суперництво Еверт проти Навратілової

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1981 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1981 у жіночому тенісі
1981 в американському спорті